Linie 5 steht für:
 die Linie 5 der Berliner U-Bahn, siehe U-Bahn-Linie 5 (Berlin)
 die Linie 5 der Hamburger U-Bahn, siehe U-Bahn-Linie 5 (Hamburg)
 die Linie 5 der Frankfurter U-Bahn, siehe U-Bahn-Linie 5 (Frankfurt)
 die Linie 5 der Münchner U-Bahn, siehe U-Bahn-Linie 5 (München)
 die Linie 5 (in Planung) der Stadtbahn Bielefeld
 die Linie 5 der Wiener U-Bahn, siehe U-Bahn-Linie 5 (Wien)
 die Linie 5 der Métro Paris, siehe Métrolinie 5 (Paris)
 die Linie 5 der Métro Montreal, siehe Metrolinie 5 (Montreal)
 die Linie 5 der Metro Sankt-Petersburg, siehe Linie 5 (Metro Sankt Petersburg)
 die Linie 5 der Metro Madrid, siehe Linie 5 (Metro Madrid)
 die auch als Linie 5 bezeichnete Ringlinie der Metro Moskau, siehe Kolzewaja-Linie
 die von der Linie 5 befahrene Strecke der Straßenbahn Halle, siehe Straßenbahnstrecke Halle-Ammendorf–Bad Dürrenberg
 die von der Linie 5 der RNV befahrene Strecke der Oberrheinischen Eisenbahn zwischen Weinheim, Heidelberg und Mannheim